King Kong, 1933-ban bemutatott film Merian C. Cooper és Ernest B. Schoedsack rendezésében.
 King Kong vs. Godzilla, 1962-ben bemutatott film Honda Ishirô rendezésében.
 King Kong, 1976-ban bemutatott film John Guillermin rendezésében.
 King Kong visszatér, 1986-ban bemutatott film John Guillermin és Charles McCracken rendezésében.
 King Kong, 2005-ben bemutatott film Peter Jackson rendezésében.
 King Kong, Delos W. Lovelace regénye.